Ulpianus ist der Name oder Namensteil folgender Personen:

 Domitius Ulpianus (um 170–223/228), römischer Jurist und Prätorianerpräfekt, siehe Ulpian 
 Marcus Ulpius Ulpianus, Präfekt der Classis Germanica 150

 Tiberius Claudius Zeno Ulpianus, römischer Offizier
 Tiberius Memmius Ulpianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Ulpianus (Redner) († nach 330), römischer Rhetoriker
 Ulpianus (Statthalter), römischer Statthalter mehrerer Provinzen